{{Воинское формирование
 |название              = 244-я артиллерийская Неманская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова бригада
 |изображение           = 
 |подпись               =  
 |годы                  = 10 августа 1941 — 
 |страна                = 
 |подчинение            = Западный военный округ
 |в составе             = 11-й армейский корпус
 |тип                   = артиллерийская бригада
 |включает_в_себя       = 
 |роль                  = ствольная и реактивная артиллерия
 |размер                = 
 |командная_структура   = 
 |размещение            = г. Калининград (Калининградская область)
 |прозвище              = 
 |покровитель           = 
 |девиз                 = 
 |цвета                 = 
 |марш                  = 
 |талисман              = 
 |снаряжение            = 2А36 «Гиацинт-Б», 9К57 «Ураган»,9К123 «Хризантема-С»
 |сражения              = Вторая мировая война 
 |знаки_отличия         = Почётные наименования:«Неманская»
 |нынешний_командир     = 
 |известные_командиры   = 
 |предшественник        = 551-й артиллерийский полк ПТО РВГК (1941)
 |преемник              = 
 |сайт                  = 
}}
244-я артиллерийская Неманская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова бригада — тактическое соединение Береговых войск Военно-морского флота Российской Федерации. Бригада дислоцируется в г. Калининград, Калининградской области.

Условное наименование — Войсковая часть № 41603 (в/ч 41603). Сокращённое наименование — 244 абр'''.

Соединение находится в составе 11-го армейского корпуса Западного военного округа.

История 
Бригада ведёт свою историю от 551-го артиллерийского полка  РВГК. Полк был сформирован 10 августа 1941 года. Формирование проходило в г. Подольске в Московской области при Подольском артиллерийском училище.

551-й артиллерийский полк ПТО находился в составе действующей армии в периоды 21 октября 1941 — 22 апреля 1944 года; 28 мая 1944 — 9 мая 1945 года.

551-й полк в годы ВОВ находился в составе 49-й, 33-й и 11-й гвардейской армий.

Описание 
Учения соединения проходят на полигоне Павенково под г. Гвардейск Калининградской области. В ходе плановых учений задействуется военная и специальная техника из состава 244-й артиллерийской бригады. После совершения маршей на полигон из мест постоянной дислокации военнослужащие в ходе активной фазы учения разыгрывают эпизоды по блокированию и уничтожению условного противника. Артиллеристы выполняют огневые задачи по разведке и поражению целей как отдельными расчётами, так и в составе батарей и дивизионов. Военнослужащие ставят неподвижный заградительный огонь на фронте свыше 2 тыс. метров, ведут стрельбу с закрытых огневых позиций и прямой наводкой по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу противника, применяют осветительные и дымовые боеприпасы. Для корректировки артиллерийского огня и оценки результатов поражения были задействуются вертолёты морской авиации БФ Ка-27 и Ми-8, с бортов которых артиллерийские корректировщики передают точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Награды 
От полка переданы почётное наименование «Неманская», ордена Красного Знамени, Суворова и Кутузова 3-х степеней.

Командиры 
 полковник Прохоров Николай Николаевич

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фоторепортаж со стрельб бригады

Артиллерийские бригады Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские формирования Западного военного округа
Калининград